Christopher Robin bezeichnet:

 eine Figur aus Büchern über Pu der Bär von Alan Alexander Milne
 Christopher Robin Milne, Sohn von Alan Alexander Milne und Vorlage für die Figur des Christopher Robin
 Christopher Robin (Film), eine Fantasy-Abenteuer-Komödie auf Basis von Pu der Bär aus dem Jahr 2018